Pułkownik Johnny Race – postać stworzona przez Agathę Christie. Jego imię pada w powieści Rosemary znaczy pamięć. Ma ogorzałą twarz, oczy ciemne i przenikliwe oraz siwe włosy gładko przylegające do czaszki. Przebywający na rubieżach Imperium Brytyjskiego, tam gdzie „zanosiło się na kłopoty”. Wierny przyjaciel Herculesa Poirot. Po raz pierwszy spotykamy go w kryminale Mężczyzna w brązowym garniturze. W powieści Rosemary znaczy pamięć przekroczył sześćdziesiątkę.

Powieści i opowiadania z jego udziałem 
 1924 Mężczyzna w brązowym garniturze
 1936 Karty na stół
 1937 Śmierć na Nilu
 1944 Rosemary znaczy pamięć

Filmy z pułkownikiem Race 
Pierwszym aktorem, który wcielił się w rolę pułkownika Race’a, był David Niven. Aktor, znany z przygód Różowej Pantery, wystąpił w filmie Śmierć na Nilu (1978), na podstawie książki Agathy Christie, o tym samym tytule. Kolejny raz zekranizowano tę powieść po 26 latach. W filmie z 2004 w roli Herculesa Poirot wystąpił David Suchet, a w roli pułkownika Race’a – James Fox.

Postacie z utworów Agathy Christie